Bart's Neverending Network
 Port lotniczy Brønnøysund
 Business News Network